Con terremoto della Calabria ci si può riferire a numerosi eventi sismici, fra cui i principali sono:

Terremoto del 27 marzo 1638 – con epicentro nel golfo di Sant'Eufemia, nel lametino
Terremoto dell'8 giugno 1638 – con epicentro nel crotonese
Terremoto del 1659 – con epicentro tra i golfi di Sant'Eufemia e Squillace, nel catanzarese
 Terremoto della Calabria meridionale del 1783
Terremoto del 1836 – con epicentro nella zona del medio Jonio cosentino
Terremoto del 1894 – con epicentro a Palmi, in provincia di Reggio Calabria
Terremoto della Calabria del 1905 – con epicentro nella Calabria centro-occidentale
Terremoto del Pollino del 2012 – con epicentro a Mormanno, in provincia di Cosenza